Il doppio  dell'Open de Rennes 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Philipp Marx e Florin Mergea erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Marx ha fatto coppia con Dustin Brown ma ha perso nei quarti di finale contro Michael Berrer e Franko Škugor.

Mergea ha fatto coppia con Oliver Marach e ha battuto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie

  Eric Butorac /  Raven Klaasen (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (finale)
  Florin Mergea /  Oliver Marach (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Open de Rennes 2013
ATP Challenger Tour 2013